Hateley ist der Familienname folgender Personen:

 Linzi Hateley (* 1970), britische Musicaldarstellerin, Sängerin und Bühnenschauspielerin
 Mark Hateley (* 1961), englischer Fußballspieler
 Tony Hateley (1941–2014), englischer Fußballspieler